Netaddiction S.r.l. è una azienda multimediale digitale che da oltre 20 anni si occupa di editoria online, produzione di contenuti digitali e di online advertising.

Storia 
La società ha sede a Terni ed è stata fondata nel 1999 Andrea Pucci, tuttora CEO dell'intero gruppo editoriale. Inizialmente detentrice esclusivamente del sito specializzato nell'informazione sui videogiochi Multiplayer.it, in seguito l'azienda ha ampliato la sua offerta editoriale, attraverso la creazione e l'acquisizione di ulteriori siti a target di intrattenimento fino a diventare uno dei maggiori gruppi editoriali presenti nel mercato. Grazie alla concessionaria pubblicitaria interna si posiziona oggi tra i top player nella digital advertising in Italia.

Network
Nello specifico, fanno parte del gruppo NetAddiction:

Web magazine
 Multiplayer.it: testata giornalistica online dedicata al mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento elettronico.
 Movieplayer.it: testata giornalistica dedicata al cinema, alle serie tv, al mondo del video on demand e dello streaming video e ai programmi televisivi in generale.
 Dissapore.com: il primo sito italiano di critica enogastronomica, con notizie e intrattenimento riguardante il cibo.
 Bigodino.it: sito al femminile dedicato a moda, viaggi, design, spettacolo, benessere, cucina e tecnologia.
 LegaNerd.com: social magazine dedicato al mondo nerd e alla cultura geek.
 FidelityHouse: content social network composto da vari siti che trattano tematiche quotidiane: bellezza, cucina, animali, tech, musica, mondo donna, motori, news etc.
 iFood: collettivo di foodblogger.
 BBQ4ALL: la più grande community italiana dedicata agli appassionati di barbecue. BBQ4All ha un sito internet, un magazine cartaceo e un e-commerce.

Editoria cartacea
 Multiplayer Edizioni: casa editrice che pubblica romanzi di fantascienza, fantasy e horror ispirati a videogiochi e universi narrativi inediti, oltre che di guide strategiche e artbook di videogiochi.

Webshop
 Multiplayer.com: negozio online specializzato nel commercio di videogiochi, libri e gadget correlati al mondo videoludico.

Marketing 
 Netaddiction Advertising: concessionaria interna che rappresenta le testate del gruppo editoriale NetAddiction sul mercato pubblicitario.
 Vinoclic: concessionaria pubblicitaria specializzata in enogastronomia.
 Galaxy Network: .

Note

Collegamenti esterni
 

Distribuzione digitale